Dominion: Storm Over Gift 3 — стратегия в реальном времени с изометрическим видом и 2D объектами, разработанная компанией Ion Storm Inc. в 1998 году.

Сюжет

Тактика 
В тактике стратегии используется возможность пехоты выбирать режим ведения боя: стоя, присев, лежа. Это осуществляется при нажатии правой клавиши мыши на объекте, в выпадающем меню. С помощью стрелок клавиатуры возможно задавать направление стойки боевой единицы, особенно полезно для медлительных киборгов. Иногда в миссиях присутствует Командир (Commander, Guard Leader, Drone Leader, Raider Boss), преобладающий боевыми параметрами, способный отдавать приказы и менять свой тип огня.

Оборонительными строениями выступают энергетические барьеры и турели к которым необходимо подводить электроэнергию маяками.
На картах присутствуют леса и реки. Для преодоления рек необходимо строительство мостов (Полупроводниковая фабрика (Semiconductor Plant)).

В лесах можно скрывать пехоту и небольшие строения.

Ссылки 
 Подробное описание игры

Компьютерные игры 1998 года
Компьютерные игры, изданные Eidos Interactive
Стратегии в реальном времени
Игры для Windows
Игры — спин-оффы
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры с изометрической графикой